Felosa (também grafado folosa e flosa) pode referir-se:

 à designação comum dada às espécies da família das Sylviidae;

 a um dos nomes comuns do Rouxinol-pequeno-dos-caniços (Acrocephalus scirpaceus));

 à espécie phylloscopus collybita, também chamada fulecra ou fuinha;